Superisligaen 2017-18, der som følge af et sponsorat fra Dansk Metal blev spillet under navnet Metal Ligaen, var den 58. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 61. danmarksmesterskab i ishockey for mænd. Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra 10 til 11 hold, idet Hvidovre Fighters blev optaget som det 11. hold. Eftersom det blev fastholdt, at holdene i grundspillet fortsat skulle spille en femdobbelt turnering alle-mod-alle, blev antallet af kampe også udvidet til 50 for hvert hold. Fra grundspillet gik nr. 1-10 videre til slutspillet, der blev indledt med det nyindførte "play-in" bedst af fem kampe, efterfulgt af den etablerede struktur med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle bliver spillet bedst af syv kampe, og en bronzekamp over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af Aalborg Pirates, der var blevet nr. 2 i grundspillet, og som i finaleserien besejrede grundspilsvinderne Herning Blue Fox med 4-2 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 24. april 2018 i Gigantium Isarena, hvor piraterne foran 5.000 tilskuere sikrede sig mesterskabet med en sejr på 6-1. Dermed vandt Aalborg Pirates sit første DM i ishockey, mens det for moderklubben AaB Ishockey var historiens anden DM-titel, idet klubben første gang vandt mesterskabet i sæsonen 1980-81. Ingen klub havde inden da vundet mesterskabet med hele 37 års mellemrum. Da holdet tidligere på sæsonen også havde vundet pokaltitlen, blev Pirates endvidere det første hold siden sæsonen 2012-13, der vandt "the double", hvilket kun var sket syv gange tidligere i dansk ishockey.

Bronzemedaljerne blev vundet af Rungsted Seier Capital, som i de to bronzekampe besejrede Esbjerg Energy med en samlet score på 7-4. Nordsjællænderne sikrede sig den samlede sejr i opgøret, da de på i Esbjerg vandt den anden kamp med 4-1 efter først at have spillet 3-3 på hjemmebane, og dermed sluttede klubben sæsonen med DM-medaljer om halsen for første gang siden sæsonen 2002-03.

Maria Raabye Füchsel blev den første danske kvindelige hoveddommer i den bedste danske ishockeyrække for mænd nogensinde, da hun den 26. september passede fløjten i opgøret mellem Herlev Eagles og Odense Bulldogs.

Hold 

Ligaen havde deltagelse 11 hold: de 10 hold fra den foregående sæson samt Hvidovre Fighters, der efter ansøgning blev tildelt licens som ligaens 11. hold af Danmarks Ishockey Unions licensudvalg. Det er første gang siden sæsonen 1984-85, at den bedste danske ishockeyliga består af mere end 10 hold.

Økonomi 

Det blev endnu en sæson, hvor det blev tydeligt, hvor stor en udfordring der var forbundet med driften af professionelle ishockeyklubber i Danmark.

En uge før turneringsstarten meddelte selskabet bag ligaholdet Herlev Eagles, at holdet på grund af økonomiske udfordringer var i gang med en rekonstruktion af selskabet, der bl.a. medførte at dets kreditorer ville modtage 25 % af deres tilgodehavender, men at holdet forblev i ligaen. Danmarks Ishockey Unions licensudvalg idømte på baggrund af dette Herlev Eagles en straf på 4 minuspoint, hvilket ifølge DIU's love kap. II, § 5 var minimumsstraffen til et ligaselskab, der blev rekonstrueret, og derfor begyndte holdet sæsonen med –4 point.

Der var endvidere økonomiske udfordringer i løbet af sæsonen for Gentofte Stars, Odense Bulldogs og Hvidovre Fighters, men alle holdene formåede at få løst problemerne.

Trænere

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

De elleve hold spillede en femdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 50 kampe til hvert hold. Herlev Eagles startede sæsonen med −4 point som følge af en økonomisk rekonstruktion inden sæsonen.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De seks bedst placerede hold gik videre til kvartfinalerne. Holdene placeret som nr. 7-10 gik videre til "play-in", hvor de spillede om de sidste to pladser i kvartfinalerne.

Grundspilskampene i perioden 8. september - 21. november fungerede endvidere som kvalifikation til Metal Cup 2017-18, idet de fire bedst placerede hold, når alle hold havde mødt hinanden to gange, Herning Blue Fox, Rungsted Seier Capital, Odense Bulldogs og Aalborg Pirates, kvalificerede sig til pokalturneringen.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Spillerstatistik 

Topscorere

Plus/minus

Målmænd

Tilskuerstatistik

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de ti bedste hold i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, bortset fra play-in-kampene og bronzekampen. De 10 hold i slutspillet var seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

Play-in 

Play-in havde deltagelse af de fire hold, der endte på 7.- til 10.-pladsen i grundspillet, Odense Bulldogs, Gentofte Stars, SønderjyskE Ishockey og Herlev Eagles, og holdene spillede om de sidste to pladser i kvartfinalerne. De to opgør blev sammensat efter holdenes placering i grundspillet, idet nr. 7 mødte nr. 10 i det ene opgør, mens de andet opgør stod mellem nr. 8 og 9. Opgørene blev spillet bedst af fem kampe, hvor de to hold, der endte på 7.- eller 8.-pladsen i grundspillet, startede serierne med en føring på 1-0 i kampe.

Begge opgør blev vundet af det lavest seedede af de to hold med 3-1 i kampe, eftersom 10.-seedede Herlev Eagles formåede at vinde tre tætte kampe i træk mod Odense Bulldogs (seedet 7), ligesom SønderjyskE Ishockey (9) sejrede tre gange i streg i serien mod de forsvarende DM-sølvvindere Gentofte Stars (8).

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet samt de to vindere af play-in-opgørene, og de fire opgør spilledes bedst af syv kampe. De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstandere i kvartfinalerne blandt de fire lavest seedede hold. Som førsteseedet havde Herning Blue Fox førstevalget, og midtjyderne valgte Herlev Eagles (seedet 10) som modstandere. Dernæst valgte Aalborg Pirates de nordjyske lokalrivaler Frederikshavn White Hawks (5), og da Rødovre Mighty Bulls dernæst pegede på Rungsted Seier Capital (6) som deres foretrukne modstander, efterlod det SønderjyskE Ishockey (9) som kvartfinalemodstandere til de forsvarende mestre, Esbjerg Energy.

Tre af de fire serier blev forholdsvis enkelt vundet af det højst seedede hold. Eneste undtagelse var serien mellem Rødovre Mighty Bulls og Rungsted Seier Capital, der var det første rent sjællandske kvartfinaleopgør siden 1998, og hvor nordsjællænderne i en helt lige serie trak det længste strå med 4-3 i kampe.

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne, og opgørene spilledes bedst af syv kampe. Det højst seedede af de tilbageværende hold, Herning Blue Fox, valgte selv sin modstander i semifinalerne blandt de to lavest seedede tilbageværende hold, og midtjyderne valgte Rungsted Seier Capital som semifinalemodstander.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne var et opgør mellem de to tabende semifinalister, Rungsted Seier Capital og Esbjerg Energy, og den afvikledes i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret.

Finale 

Finalen var et opgør mellem de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af syv kampe.

Tilskuerstatistik

Hædersbevisninger

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev sammensat af et panel bestående af ishockeyjournalister.

Se også 
 Divisionen 2017-18
 Metal Cup 2017-18

Referencer

Eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
Danmarks Ishockey Union

Sport i Danmark i 2017
Sport i Danmark i 2018
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2017
Ishockey i 2018